Fausta steht für:

 Fausta (vor 300–326), Gemahlin Konstantins des Großen, römische Kaiserin
 Fausta (Oper), Oper (1832) von Gaetano Donzetti

Siehe auch:
 Fausto (Begriffsklärung)